Le gouvernement Joseph Paul-Boncour a duré du  au .

Composition

Bilan

Annexes

Articles connexes 
 Années 1930 en France

Paul-Boncour
1932 en France